Primack ist der Familienname folgender Personen:

 Joel Primack (* 1945), US-amerikanischer Astrophysiker
 Richard B. Primack (* 1950), US-amerikanischer Biologe